HNO est un sigle qui peut désigner :
 , l'organe directeur de tout le hockey sur glace dans le nord de l'Ontario, au Canada.
 Heures Non Ouvrées

HNO est un code qui peut désigner :
 nitroxyle, un composé chimique de formule HNO.

Code